Пояс:

Значения 
 Пояс — деталь одежды.
 Пояс — звание дан в японских и корейских боевых искусствах.
 Пояс или поясница — талия (часть тела).
 Плечевой пояс (пояс верхних конечностей) — совокупность костей (пары лопаток и ключиц) и мышц, обеспечивающих опору и движение верхних (передних) конечностей.
 Пояс — геральдическая фигура.

География 
 Часовой пояс
 Универсальный часовой пояс
 Географический пояс — зональное подразделение географической оболочки (альпийский, арктический и проч.).
 Климатический пояс
 Горно-лесной пояс — природный высотный пояс с преобладанием лесных ландшафтов.
 Складчатый пояс
 Ветреный пояс
 Вулканы:
 Вулканический пояс
 Срединный вулканический пояс
 Транс-мексиканский вулканический пояс

Регионы 
 США:
 Библейский пояс
 Ржавый пояс
 Хлопковый пояс
 Кукурузный пояс
 Рисовый пояс
 Чёрный пояс (регион)
 Солнечный пояс
 Снежный пояс
 Зерновой пояс

 Другие страны:
 Библейский пояс (Нидерланды)
 Мурзинско-Адуйский самоцветный пояс
 Меденосный пояс (провинция)
 Красный пояс (Россия)
 Пояс безопасности Нагорного Карабаха
 Нивальный пояс
 Тихоокеанский складчатый пояс
 Урало-Монгольский складчатый пояс
 Зелёный пояс (Оттава)
 Лесопарковый защитный пояс Москвы
 Каменный Пояс

Астрономия и астрофизика 
 Комета главного пояса — объекты, вращающиеся вокруг Солнца в области пояса астероидов, которые на определённом участке своей орбиты проявляют кометную активность.
 Радиационный пояс
 Пояс астероидов
 Пояс Койпера
 Пояс Гулда
 Пояс Ориона

Зоология 
 Венерин пояс

Электрика 
 Пояс Роговского

Судостроение 
 Броневой пояс — толстый слой металлической брони военных кораблей.
 Ширстречный пояс (Ширстрек) — верхний пояс наружной обшивки корпуса судна граничащий с главной палубой.

Архитектура 
 Аркатурный пояс

Многозначные термины 
 Зелёный пояс
 Красный пояс
 Чёрный пояс (значения)
 Поясок (значения)